Алекса́ндр Влади́мирович Лохви́цкий (1830 — , Москва) — русский юрист, доктор права, присяжный поверенный, действительный статский советник.

Биография 
Учился в 3-й Московской и 2-й Петербургской гимназиях. В 1851 году окончил юридический факультет Московского университета. В 1855 году в Московском университете защитил диссертацию «О пленных по древнему русскому праву в XV—ХVIІ вв.» на соискание степени магистра общенародного права. В 1856 году прослушал курс права в Гейдельберге. За труд «Губерния, её земские и правительственные учреждения» (, 1864) был удостоен степени доктора государственного права.

Преподавал в Ришельевском лицее: адъюнкт (с 10.10.1856), профессор (с 31.12.1856) — читал курсы энциклопедии, законоведения и истории русского права. Переехав в Петербург, читал лекции энциклопедии и законоведения в Императорском Александровском лицее (1861—1867) и в военно-юридической академии.

С 1866 года вместе с профессором А. П. Чебышёвым-Дмитриевым издавал и редактировал газету «Судебный вестник». В 1869 году оставил государственную службу, став присяжным поверенным.

Затем переехал в Москву, московский присяжный поверенный с 13 августа 1874 года.

Умер  года. Похоронен в некрополе Новодевичьего монастыря в Москве.

Библиография 
Источник — Электронные каталоги РНБ
 Дело корнета Мгеброва: Речи Роде и Лохвицкого. Дело Бильбасова: Речи Роде и Лохвицкого // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. — : А. Ф. Скоров, 1899.
 Лохвицкий А. В. Губерния, её земские и правительственные учреждения. — : тип. И. Бочкарева, 1864. — Ч. 1.
 — 2-е изд. с изм. — : А. Ф. Базунов, 1864. — Ч. 1.
 Лохвицкий А. В. Дуэль и кассационный суд. — : тип. И. И. Глазунова и К°, ценз. 1858. — 80 с.
 Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. — : Журн. М-ва юст., 1867. — 662+9 с.
 — 2-е изд., испр. и доп., сведенное с кассационными решениями. — : скоропечатня Ю. О. Шредера, 1871. — 4+704+6 с.
 Лохвицкий А. В. О пленных по древнему русскому праву (XV, XVI, XVII века). — : Унив. тип., 1855. — 106 с.
 Лохвицкий А. В. Обзор современных конституций. — : ред. «Рус. инвалида», 1862—1863. — Ч. 1-3.
 — 2-е изд., испр. и доп. — : А. Ф. Базунов, 1865. — Ч. 1-2.

 Первое выражение народного чувства в России к Турции // Московские ведомости. — 1854. — № 70.
 Трактаты России с Турциею // Московские ведомости. — 1854. — № 80.
 Блокада // Московские ведомости. — 1855. — № 3, 4.
 Морская война // Московские ведомости. — 1855. — № 12.
 Воронежские и Рязанские акты // Московские ведомости. — 1855. — № 19—21
 [то же] // Рязанские Губ. Ведомости. — 1855. — № 14—20.
 Шуйские старинные акты // Московские ведомости. — 1855. — № 88.
 О выкупе пленных у татар // Московские ведомости. — 1856. — № 124—126.
 Швейцарская община и её отверженцы // Московские ведомости. — 1856. — № 68.
 Замечания на статью И. Д. Беляева о книге Б. Чичерина // Московские ведомости. — 1856. — № 69.
 Поездка в Бессарабию : четыре письма // Московские ведомости. — 1856. — № 105, 108, 111, 114.
 Очерк церковной администрации в древней России // Русский вестник. — 1857. — кн. 2, 15, 23.
 О книге Погодина: Исследования, замечания и лекции о Русской истории // Отечественные записки. — 1857. — кн. 2.
 Панский приказ // ЖМНП. — 1857. — Ч. 94, кн. 4.
 Об исследовании Д. Наумова: Консульское право Европы и Америки // Отечественные Записки. — 1857. — кн. 4.
 Значение Божьих судов по русскому праву // Отечественные Записки. — 1857. — кн. 6.
 По поводу дороговизны // Экономический Указатель. — 1857. — № 7.
 Об издании актов, относящихся до юридического быта древней России // Отечественные Записки. — 1857. — кн. 8, 9.
 О грамотах, касающихся до сношений северо-западной России с Ригою и Ганзейскими городами // Русский Вестник. — 1857. — кн. 9.
 О сочинении В. Спасовича: Об отношениях супругов по имуществу, по древнему польскому праву // Отечественные Записки. — 1857. — кн. 9.
 Разбор сочинения И. Д. Беляева: О наследстве без завещания по древним русским законам // Отечественные Записки. — 1858. — кн. 7.
 Дуэль и кассационный суд // Отечественные Записки. — 1858. — кн. 10—12.
 Заседание парижского уголовного суда в 1857—1858 годах // Русский Вестник. — 1858. — кн. 23
 Рецензия на книгу Погодина: Норманский период Русской истории // Русское Слово. — 1859. — кн. 1.
 Об актах и грамотах Казанской губернии // Русское Слово. — 1859. — кн. 3.
 Французская адвокатура // Русское Слово. — 1859. — кн. 8.
 Замечания на статью М. Филиппова: Взгляд на русское издательство // Русское Слово. — 1859. — кн. 10.
 О собрании важнейших памятников по истории древнего русского права — издание И. Лазаревского и Я. Утина // Русское Слово. — 1859. — кн. 10.
 Письмо из Праги // Русское Слово. — 1859. — кн. 10.
 Обзор современных конституций: политическое устройство Швейцарии, государственное, административное и судебное устройство Франции // Русское Слово. — 1859. — кн. 11; 1860. — кн. 1, 3, 7, 9.
 О третьем томе Юридических Записок, изданном Редкиным и Яневичем-Яневским // Русское Слово. — 1859. — кн. 12.
 Разбор сочинения В. Никольского: О началах наследования в древнейшем русском праве // Русское Слово. — 1860. — кн. 2.
 О наших ходатаях по делам на основании материалов, сообщенных г-ном Филипповым к № XI «Современника»" (1859 г.), под заглавием: «Г-ну Лохвицкому» // Русское Слово. — 1860. — кн. 2.
 Диспут г-под Погодина и Костомарова // Русское Слово. — 1860. — кн. 4.
 О четвёртом томе Юридических Записок, изданном Редкиным и Яневичем-Яневским // Русское Слово. — 1860. — кн. 5.
 Мнение г-на Погодина о своем собственном диспуте // Русское Слово. — 1860. — кн. 5.
 О лекциях местных гражданских законов, М. Михайлова // Русское Слово. — 1860. — кн. 6.
 О книге Д. Журавского: Статистическое обозрение расходов на военные потребности с 1711 по 1825 год // Русское Слово. — 1860. — кн. 7.
 Политическое, административное и судебное устройство Франции // Русское Слово. — 1860. — кн. 10.
 Судебные следователи // Русское Слово. — 1860. — кн. 10.
 Сравнительный метод в праве и речь г-на Кавелина // Отечественные Записки. — 1861. — кн. 1.
 Нечто о выписках и о способе доходить до высших результатов путём самостоятельного мышления : ответ г-ну Кавелину // Отечественные Записки. — 1861. — кн. 5.
 Народная литература и суд: о сказке про процесс леща и других рыб против ерша // Русский Инвалид. — 1862. — № 21.
 Судебная реформа // Русский Инвалид. — 1863. — № 6, 8, 23, 43, 54, 55.
 Реформа в промышленности и торговле // Народное Богатство. — 1863. — № 31, 32.
 Малороссийский литературно-музыкальный вечер 6-го апреля // Русский Инвалид. — 1863. — № 77.
 Два слова о правах актёров в России // Русский Инвалид. — 1863. — № 60.
 Уничтожение телесных наказаний // Русский Инвалид. — 1863. — № 87.
 Смягчение наказаний // Русский Инвалид. — 1863. — № 101.
 О неудовлетворительном состоянии университетов // Голос. — 1862. -, № 285.
 Отрывки из путешествия по Олонецкой губернии летом 1863 года // Отечественные Записки. — 1864. — кн. 2.
 Гласность, суд и газеты // Голос. — 1864. — № 259.
 Ответ г-ну Костомарову на его замечание относительно диссертации // Голос. — 1864. — № 271.
 По поводу списка избирателей, составленного Петербургской комиссией // Голос. — 1864. — № 297.
 По поводу военно-окружных учреждений // Голос. — 1864. — № 300.
 Современность и гласность // Голос. — 1864. — № 332.
 О сборнике решений Правительствующего Сената // Голос. — 1864. — № 349.
 Морское международное право / соч. капитана T. Ортолана, перев. — , 1865.
 Необходимое объяснение «С.-Петербургским Ведомостям» по поводу заявления, сделанного на диспуте Таганцева // Голос. — 1867. — № 132.
 Уголовные романы // Судебный Вестник. — 1869. — № 1, 4, 14, 83.
 По поводу статьи Погодина, напечатанной в сборнике «Складчина» // Русский Мир. — 1874. — № 104.

Семья 
Дети — Николай, Надежда (Тэффи), Мария (Мирра).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Ришельевского лицея
Преподаватели Александровского лицея
Преподаватели Александровской военно-юридической академии
Действительные статские советники
Правоведы Российской империи
Историки права
Специалисты по конституционному праву
Специалисты по уголовному праву
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Похороненные в Новодевичьем монастыре